Верхняя Сейто — название реки Сейто в верхнем течении.
 Верхняя Сейто (гора)